Соревнования по баскетболу среди женских команд на XXVII летней Универсиаде в Казани прошли с 8 по 15 июля 2013 года.

В турнире примут участие 16 команд, распределённые на предварительном этапе на 4 группы по 4 команды. В каждой из групп команды сыграют друг с другом по одному матчу. Команды, занявшие 1 и 2 места в своих группах, разыграют места с 1 по 8. Команды, занявшие 3 и 4 места, разыграют места с 9 по 16.

Групповой этап

Группа A 

1 тур

2 тур

3 тур

Группа B 

1 тур

2 тур

3 тур

Группа C 

1 тур

2 тур

3 тур

Группа D 

1 тур

2 тур

3 тур

Плей-офф

Четвертьфиналы за 9-16 места

Четвертьфиналы

Полуфиналы за 13-16 места

Полуфиналы за 9-12 места

Полуфиналы за 5-8 места

Полуфиналы

Матч за 15-е место

Матч за 13-е место

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Финальная расстановка

Ссылки 
Баскетбол на официальном сайте Универсиады

Баскетбол на летней Универсиаде 2013